Il World Group è il più alto livello della Coppa Davis 2002. Le otto squadre perdenti il primo turno devono prendere parte ai World Group Play-offs per evitare la retrocessione e al contempo assicurarsi la permanenza nel World Group della Coppa Davis 2003.

Tabellone

Primo turno

Francia vs. Paesi Bassi

Repubblica Ceca vs. Brasile

Spagna vs. Marocco

Stati Uniti vs. Slovacchia

Russia vs. Svizzera

Gran Bretagna vs. Svezia

Croazia vs. Germania

Argentina vs. Australia

Quarti di finale

Francia vs. Repubblica Ceca

Stati Uniti vs. Spagna

Russia vs. Svezia

Argentina vs. Croazia

Semifinali

Francia vs. Stati Uniti

Russia vs. Argentina

Finale

Collegamenti esterni
 

Coppa Davis 2002